Иван Кузьмич Мазохин (1866—1942) — земский деятель, член IV Государственной думы от Орловской губернии

Биография 
Православный, крестьянин села Шилинка Трубчевского уезда. Сын зажиточного крестьянина Казьмы Стефановича Мазохина, происходившего из удельных крестьян деревни Уруково Трубчевского уезда, после отмены крепостного права начавшего скупать землю у разорившихся дворян Саловых и Коленских и к 1886 году владевшего 143 десятинами земли и водяной мельницей.

Образование получил в Трубчевском городском 3-классном училище, которое окончил в 1880 году. В 1893 году выкупил у удельного ведомства 142 десятины возле села Комягина. При сельце Шилинка имел 100 десятин земли с барской усадьбой и домом. В 1915 году за Мазохиным числилось более 300 десятин и усадьба в сельце Шилинке, а также две водяных мельницы и казенная винная лавка.

Избирался гласным Трубчевского уездного (с 1897) и Орловского губернского (с 1909) земских собраний. В течение многих лет был членом Трубчевской уездной земской управы. Кроме того, состоял членом уездной землеустроительной комиссии, уездного училищного совета, уездного отделения епархиального училищного совета, а также председателем правления общества взаимного кредита уездного земства и членом попечительного совета Трубчевской женской гимназии. Из наград имел ордена Св. Станислава 3-й степени (1914) и Св. Анны 3-й степени (1915).

В 1912 году был избран в члены Государственной думы от Орловской губернии съездом уполномоченных от волостей. Входил во фракцию октябристов, после её раскола — в группу Союза 17 октября и Прогрессивный блок. Состоял членом комиссий: бюджетной, по рабочему вопросу, а также по исполнению государственной росписи доходов и расходов.

После Октябрьской революции имение «Шилинка» было национализировано, в 1921—1924 годах в усадебном доме располагалась детская колония. Семья Мазохиных переехала в Трубчевск. После революции Иван Кузьмич некоторое время работал в уездных земельном и продовольственном отделах, с 1923 года числился безработным. Как бывший крупный землевладелец, был лишен избирательных прав. Умер в 1942 году в орловской психбольнице во время немецкой оккупации.

Семья 
Был женат дважды. Фамилия первой жены — Матека-Мордашко. Сыновья от первого брака:
 Василий (1888—?), окончил юридический факультет Московского университета (1913), служил в Петроградской судебной палате. После революции приехал в Трубчевск, был следователем Трубчевской ЧК, народным судьей, председателем уездного бюро юстиции. В 1923 году уволился со службы.
 Александр (1890—?), окончил юридический факультет Московского университета (1914), мировой судья 4-го участка Трубчевского уезда (1917). После революции был председателем Трубчевской уездной следственной комиссии (1920), народным следователем Трубчевского уезда (1921). В 1922 году уволился со службы. Был женат на Ксении Георгиевне Поршняковой, дочери лесовода Г. М. Поршнякова (1868—1939), их сын — энтомолог, профессор МГУ Георгий Александрович Мазохин-Поршняков.
 Николай (1899—?), окончил Карачевскую гимназию (1918), работал лесничим, в 1930 году был исключен из списка «лишенцев».

В 1909 году женился на дочери трубчевского мещанина Варваре Стефановне Паншиной (1881—?), их дети: Вера (1910—?) и Сергей (1911—?).

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототип. альбом с портретами и биографиями. — СПб.: Изд. Н. Н. Ольшанского, 1913.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.
 Осипенко Л. Ф. Материалы к биографии члена IV Государственной думы И. К. Мазохина. // Летопись Трубчевского края. Материалы I—III краеведческих чтений. — Брянск, 2009. — С. 113.

Члены Государственной думы Российской империи IV созыва